Томастон има више значења:
 Томастон (Конектикат)
 Томастон (Мејн)
 Томастон (Џорџија)
 Томастон (Алабама)
 Томастон (Њујорк)